Бабайки — название населённых пунктов в России:

 Бабайки — деревня в Клинском районе Московской области.
 Бабайки — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Бабайки — упразднённое село в Некрасовском районе Ярославской области (ныне в черте пгт Некрасовское).

См. также 
 Бабайка